Сен-Пале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Пале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Пале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї
 Сен-Пале () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер